Земский собор 1653 года — земский собор по поводу объявления войны польскому королю Яну Казимиру, за нарушения им мирных между государствами постановлений и принятия гетмана Богдана Хмельницкого с Запорожским войском под защиту Российской державы.

Предыстория 
Основная статья: Воссоединение Украины с Россией

Собор 1653 года был созван вскоре после отправки в последних числах апреля 1653 года в Польшу для последних переговоров полномочного посольства: князей Б. А. Репнина и Ф. Ф. Волконского, окольничего Б. М. Хитрово и дьяка Алмаза Иванова. Перед этим, два года продолжались дипломатические пререкания между Москвой и Польшей по поводу малороссийских дел и оскорбления государевой чести. Посольство должно было решительно требовать удовлетворения государевой чести и наказания виновных в умаление государева титула. Вместе с тем, им было приказано сделать представление о малороссийских делах, сообщив о том, что Б. Хмельницкий переговаривается с Москвой о принятии его в подданство, и посоветовать полякам лучше обращаться с украинцами. Отправляя послов, московское правительство, одновременно позаботилось и о созыве земских представителей, желая иметь их под рукою, так как приближалась развязка польско-малороссийского вопроса, всецело зависевшего от исхода посольства.

По окраинным и замосковным городам были разосланы 19 марта и повторены 02 мая 1653 года грамоты с присылкой к 20 мая по 2 человека дворян к Москве, в первом случае для «смотра» служилых лиц, во втором для земского собора. Видно, что готовилось два мероприятия: царский смотр служилых людей и земский собор, оба мероприятия связаны с борьбой за Украину. Впоследствии в грамотах указанный срок был изменён на 05 июня 1653 года. Очевидно, что присланные выборные занялись проработкой вопроса. Царь Алексей Михайлович 06 сентября 1653 года отправил к гетману Б. Хмельницкому ближнего стольника Р. М. Стрешнева и дьяка Ф. М. Бредихина, с поручением, что царь примет Б. Хмельницкого в подданство, если посольство постигнет неудача, и что на 01-го октября 1653 года созван собор, для решения вопроса принимать ли гетмана в подданство. Посольство Б. А. Репнина возвратилось 25 сентября вместе с представителем гетмана Л. Капуста, с известием о полной своей неудаче. В связи с этим, по передовым известиям, 20 сентября послали гонца догнать Р. М. Стрешнева и ему было велено уже прямо объявить Б. Хмельницкому о принятии его в Российское подданство.

Собор 
Выборным, надо полагать, были предоставлены все обстоятельства дела и они, ранее 01 октября высказались за принятие Б. Хмельницкого и за войну с Польшей, если только Польша не изменит своей политики.

Заседание собора произошло в присутствии Государя 01 октября 1653 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, после церковной службы в Соборной Успенской церкви, в Грановитой палате. Было зачитано витиеватое изложение всех обстоятельств дела и было единодушно принято решение войны с Польшей и принятии Малороссии в состав России. От собора до нас дошло три различных редакции протокола. Первое решение земского собора от 25 мая 1653 года черновое, с помарками. Дата указывает, что многие выборные приехали к ранее указанному в грамотах сроку и сразу приступили к работе.

На соборе быль утверждён состав посольства для приведения жителей Украины к присяге: боярин В. В. Бутурлин, стольник И. В. Алферьев, думный дьяк И. Д. Лопухин. Указ был объявлен 01 октября в Грановитой палате, где происходил собор и вероятно, что на самом соборе. Факт, что В. В. Бутурлин, прямо с собора был послан исполнять соборное решение, а не ранее, свидетельствует, что собор имел значение и смысл. Собор единодушно сошёлся безо всяких рассуждение и прений утвердить давно выработанное решение и этим закончил свою долгую сессию, которая началась ещё в мае 1653 года.

Царь Алексей Михайлович, выступая 23 апреля 1654 года на торжественных проводах князя А. Н. Трубецкого с войском против поляков, говорил в этот день: «В прошлом году были соборы не раз, на которых были и от вас выборные, от всех городов дворян по 2 человека, на соборах этих мы говорили о неправдах польских королей…».

Состав собора 
На соборе присутствовали: патриарх Никон, митрополит Крутицкий Сильвестр, митрополит Сербский Михаил, архиепископы, епископы, игумены, освящённый собор (высшее духовенство), бояре, окольничие, думные чины, московские дворяне, стольники, стряпчие, жильцы, дьяки, дворяне и дети боярские, гостиная и суконная сотни, чёрная сотня, стрельцы, гости и торговые люди всяких чинов, посадские люди. В исторических документах, также упомянуты «площадные люди» (очевидно, не участники собора, а те, кто был на площади, пока шло заседание и как-то выразивших своё отношение к решаемым вопросам).

Историки о земском соборе 
В историографии удовлетворительно не объяснено, почему польско-малороссийский вопрос был решён до созыва собора. Предположительно, собор занимался подготовкой вопроса с 25 мая по 01 октября 1653 года. Послы Р. М. Стрешнев и Ф. М. Бредихин отправленные в сентябре, очевидно, были посланы с ведома собора и таким образом собор никак нельзя считать пустой формой.

С. М. Соловьёв писал, что факт решения царём дела до созыва собора и превращение собора в лишённую смысла церемонии, указывают на вымирание соборов и их бессилие подать помощь государству. В полемической статье против К. С. Аксакова в 1857 году о данном соборе писал, что соборы вымерли: «осталась одна форма», соблюдавшая только традиции.

К. С. Аксаков защищал значение собора 1653 года, писал, что Московское государство, раз уже заручилось решением Земского собора 1651 года на принятие Малороссии в её состав, а теперь созывая собор после решения дела царём, ждало от собора только окончательной нравственной санкции дела.

Н. П. Загоскин становится на сторону К. С. Аксакова и старается доказать, что собор 1653 года, имел значение. По его мнению, это ясно и без предположений, исходя из решений Собора 1651 года.

См. также 
 Переяславская рада
 Мартовские статьи
 Русско-польская война 1654—1667 годов
 Русско-шведская война 1656—1658 годов

Литература 
 Ю. В. Готье. Акты, относящиеся к истории земских соборов. М. Гос. Изд. 1920 г. Собор 1653 года. стр. 72-80.
 С. Ф. Платонов. Заметки по истории московских земских соборов. СПб. Тип. В. С. Балашева. 1883 г. стр. 17-20.
 М. В. Клочков. Земские соборы: исторический очерк. СПб. Изд. 2-е доп. и испр. Изд. П. В. Луковников. 1914 г. стр. 92-93.
 Н. Д. Носков. Земские соборы. СПб. Тип. С. М. Проппера. 1906 г. стр. 27.
 А. И. Козаченко. К истории земского собора 1653 года. Исторический архив. 1957 г. № 4. стр. 223—227.
 Л. В. Черепнин. Земские соборы Русского государства в XVI—XVII веках. М. Наука. 1978 г. Земский собор 1653 года.

Примечания 

Земские соборы
1653 год в России